La 20 km individuale maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2011 si è svolta l'8 marzo 2011 alle 17:15 (UTC+5). Hanno partecipato 123 atleti.

Risultati

Note

Individuale maschile